Rápóti Pap Mihály (1627–1690 után) református lelkész, emlékiratíró
 Rápóti Pap Mihály (1660–1726) református püspök, egyházi író